Oratorio di Sant'Antonio Abate – chiesa di Casella
 Oratorio di Sant'Antonio Abate – chiesa di Finale Ligure
 Oratorio di Sant'Antonio Abate – chiesa di Genova
 Oratorio di Sant'Antonio Abate – chiesa di Mele
 Oratorio di Sant'Antonio Abate – chiesa di Pescia
 Oratorio di Sant'Antonio Abate – chiesa di Pieve Ligure
Oratorio di Sant'Antonio Abate – ex luogo di culto di Pistoia
 Oratorio di Sant'Antonio Abate – chiesa di Prato
 Oratorio di Sant'Antonio Abate – chiesa di Volterra
 Oratorio di Sant'Antonio Abate – chiesa di San Giovanni d'Asso

Pagine correlate 

 Chiesa di Sant'Antonio Abate
 Oratorio di Sant'Antonio